Виктор Васильевич Евлентьев (3 февраля 1945, Москва, СССР — 9 мая 1996, Москва, Россия) — советский футболист. Нападающий.

Карьера 

Воспитанник ДЮСШ «Спартак» Москва. За свою карьеру выступал в командах «Спартак» (Москва), «Карпаты» (Львов), «Кайрат» (Алма-Ата), «Металлург» (Липецк).

Достижения 

 Чемпион СССР (1969)

Примечания

Ссылки 

 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Металлург» Липецк